Wilhelminadorp ist der Name folgender Ortschaften:

 Wilhelminadorp (Best), ein Ortsteil der Gemeinde Best in der niederländischen Provinz Nordbrabant
 Wilhelminadorp (Goes), ein Ortsteil der Gemeinde Goes in der niederländischen Provinz Zeeland